United States Olympic Curling Team Trials 2010 amerykańskie kwalifikacje olimpijskie w curlingu na ZIO 2010, zawody były połączone z Mistrzostwami Stanów Zjednoczonych 2009 (2009 U.S. Nationals). Zawody odbyły się między 21 a 28 lutego 2009 w Broomfield, Kolorado w Broomfield Event Center. 

Reprezentantami Stanów Zjednoczonych na ZIO 2010, MŚ kobiet 2009 i MŚ mężczyzn 2009 zostały drużyny Debbie McCormick i Johna Shustera.



Kobiety

Drużyny

Wyniki

Playoff

Finał 
28 lutego 2009, 10:00

Półfinał 
27 lutego 2009, 16:00

1-2 
26 lutego 2009, 20:00

3-4 
26 lutego 2009, 20:00

Tie-breaker 
26 lutego 2009, 12:00

Round Robin

Sesja 1. 
21 lutego 2009, 16:00

Sesja 2. 
22 lutego 2009, 8:00

Sesja 3. 
22 lutego 2009, 16:00

Sesja 4. 
23 lutego 2009, 8:00

Sesja 5. 
23 lutego 2009, 16:00

Sesja 6. 
24 lutego 2009, 10:00

Sesja 7. 
24 lutego 2009, 19:00

Sesja 8. 
25 lutego 2009, 12:00

Sesja 9. 
25 lutego 2009, 20:00

Mężczyźni

Drużyny

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
28 lutego 2009, 15:00

Półfinał 
27 lutego 2009, 20:00

1-2 
27 lutego 2009, 12:00

3-4 
27 lutego 2009, 12:00

Tie-breaker 
26 lutego 2009, 16:00

Round Robin

Sesja 1. 
21 lutego 2009, 20:00

Sesja 2. 
22 lutego 2009, 12:00

Sesja 3. 
22 lutego 2009, 20:00

Sesja 4. 
23 lutego 2009, 12:00

Sesja 5. 
23 lutego 2009, 20:00

Sesja 6. 
24 lutego 2009, 14:00

Sesja 7. 
25 lutego 2009, 8:00

Sesja 8. 
25 lutego 2009, 16:00

Sesja 9. 
26 lutego 2009, 8:00

Bibliografia 
 Oficjalne wyniki •  kobiety •  mężczyźni
 
 Amerykański Związek Curlingu

Zawody curlingowe
2009 w curlingu
2009 w Stanach Zjednoczonych
Sport w Kolorado
Curling w Stanach Zjednoczonych